Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 5 и 6 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в прыжке в длину являлась Бриттни Риз из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 6,72 м. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Бриттни Риз — как действующая чемпионка мира
 Малайка Михамбо — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 6,75 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 5 октября 2019 года. В сектор вышла 31 участница. Четырёхкратная чемпионка мира Бриттни Риз с результатом 6,52 м не смогла отобраться в финал. Она оказалась лучшей из выбывших участниц, уступив всего 1 см проходному 12-му месту.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у женщин состоялись 6 октября 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года Малайка Михамбо увенчала 2019 год победой на чемпионате мира, проведя, таким образом, весь летний сезон без поражений. Немецкая прыгунья выиграла все 10 стартов, в которых участвовала, в том числе три этапа Бриллиантовой лиги. На семи из них ей удались прыжки за 7 метров.

Первые две попытки Михамбо в Дохе оказались слабыми, и она оказалась на грани попадания в финальную восьмёрку (занимала седьмое место с результатом 6,52 м). В третьем прыжке статус-кво был восстановлен: Малайка установила личный рекорд 7,30 м и фактически решила исход борьбы за золото. Отрыв от ближайшей преследовательницы Эсе Бруме составлял 39 см. Этот прыжок немецкой легкоатлетки оказался четвёртым по дальности в 21 веке. Михамбо пропустила четвёртую попытку, после чего ещё дважды преодолела 7-метровый рубеж: 7,09 м, 7,16 м.

Остальные участницы продолжали борьбу за серебряную медаль. Фаворитом в ней была Эсе Бруме из Нигерии, показавшая стабильную серию из далёких прыжков (пять раз за 6,80 м). Однако в пятом раунде её обошла украинка Марина Бех-Романчук. В итоговом протоколе их разделил 1 см (6,92 м против 6,91 м).

Примечания

Ссылки 
 

прыжки